Živa jodid se može odnositi na:

Živa(I) jodid, Hg2I2
Živa(II) jodid, HgI2

Жива